Louredo peut désigner :
au Portugal :
Louredo, paroisse civile de la municipalité d'Amarante, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Louredo, paroisse civile de la municipalité de Paredes, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Louredo, paroisse civile de la municipalité de Póvoa de Lanhoso, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Louredo, paroisse civile de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
Louredo, paroisse civile de la municipalité de Santa Marta de Penaguião, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Louredo, paroisse civile de la municipalité de Vieira do Minho, située dans le district de Braga et la région Nord.